Биопотенциал мозга — обобщенная характеристика взаимодействия зарядов, находящихся в исследуемой области мозга, с зарядом наложенного на эту область электрода. Количественно биопотенциал измеряется напряжением между электродом и условным нулём (землёй).

Первым, кто сообщил об электрической активности мозга у животных был Ричард Катон в 1875 году. Впервые успешно зарегистрировать электрическую активность мозга человека с помощью поверхностных электродов кожи головы удалось немецкому физиологу Хансу Бергеру в 1929 году.

Примечания

См. также 
 Вызванные потенциалы головного мозга
 Потенциал действия
 Вызванный потенциал
 Электроэнцефалография
 Мембранный потенциал

Ссылки 
 http://galactic.org.ua/Prostranstv/p_neiro-pcix-2.htm
 http://www.visnsoft.com/rus/ru3.htm
 https://web.archive.org/web/20070927013147/http://doklad.ru/monika/doklad/view/zip-3994-2.html

Ритмы головного мозга